Großsteingrab Spangegård steht für:

 Großsteingrab Spangegård 1
 Großsteingrab Spangegård 2